

О-Плейн — місто в окрузі Марафон, штат Вісконсин
 О-Плейн — місто в окрузі Портедж, штат Вісконсин